gmina Dąbrowa – gmina wiejska, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie
 gmina Dąbrowa – gmina wiejska, powiat opolski, woj. opolskie

a także:

 gmina Dąbrowa Białostocka (daw. gmina Dąbrowa Grodzieńska, gmina Dąbrowa) – gmina miejsko-wiejska, powiat sokólski, woj. podlaskie
 gmina Dąbrowa Biskupia – gmina wiejska, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
 gmina Dąbrowa Chełmińska – gmina wiejska, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
 gmina Dąbrowa Górnicza – gmina miejska, miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
 gmina Dąbrowa Tarnowska – gmina miejsko-wiejska, powiat dąbrowski, woj. małopolskie
 gmina Dąbrowa Zielona – gmina wiejska, powiat częstochowski, woj. śląskie
 gmina Stara Dąbrowa – gmina wiejska, powiat stargardzki, woj. zachodniopomorskie

dawne gminy:
 gmina Dąbrowa – dawna gmina, powiat garwoliński, gubernia siedlecka
 gmina Dąbrowa – dawna gmina, powiat bartoszycki, woj. olsztyńskie
 gmina Dąbrowa – dawna gmina, powiat kielecki, woj. kieleckie
 gmina Dąbrowa – dawna gmina, powiat stargardzki, woj. szczecińskie
 gmina Dąbrowa – dawna gmina, powiat mławski, woj. warszawskie
 gmina Dąbrowa Górnicza – dawna gmina, powiat będziński, gubernia piotrkowska
 gmina Dąbrowa Nowogardzka – dawna gmina, powiat nowogardzki, woj. szczecińskie
 gmina Dąbrowa Rusiecka – dawna gmina, powiat łaski, woj. łódzkie
 gmina Dąbrowa Widawska – dawna gmina, powiat łaski, woj. łódzkie
 gmina Plecka Dąbrowa – dawna gmina, powiat kutnowski, woj. łódzkie
 gmina Stara Dąbrowa – dawna gmina, powiat słupski, woj. koszalińskie